La  peut désigner :
  de cavalerie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
  d'infanterie (Royaume-Uni)
 44e brigade d'artillerie (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)